Maciej Dołęga (ur. 1975) – polski piłkarz
 Maciej Dołęga (ur. 1986) – polski matematyk